(3635) Крейц () — медленно вращающийся астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса — один оборот делает за 11 суток 16 часов и принадлежащий к светлому спектральному классу S. Он был обнаружен 21 ноября 1981 года чешским астрономом Любошем Когоутеком в обсерватории Альмерия и назван в честь немецкого астронома Генриха Крейца.

См. также 
 Список астероидов (3601—3700)
 Классификации малых планет

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь людей